Peter Ibbetson – romanzo di George du Maurier del 1891
 Peter Ibbetson – commedia teatrale del 1917
 Peter Ibbetson – opera di Deems Taylor del 1931
 Sogno di prigioniero (Peter Ibbetson) – film del 1935 diretto da Henry Hathaway